Szentlélek (Szent Szellem)

Lásd még: Szentháromság

Települések
Csíkszentlélek (rom. Leliceni), Románia, Hargita megye, Csíkszék
Kézdiszentlélek (rom. Sânzieni), Románia, Kovászna megye
Székelyszentlélek (rom. Bisericani), Románia, Hargita megye, Udvarhelyszék
Pilisszentlélek, Esztergom része
Szentlélekfalva, Oldalfala (szk. Stránska) régi neve, Szlovákia, Besztercebányai kerület, Rimaszombati járás
Szentlélek (Bükkszentlélek), magyarországi település a Bükki Nemzeti Parkban, területén pálos kolostorral (koordinátái: 48.120186, 20.529453)